Бритаев — фамилия, женская форма Бритаева:

Известные носители:
 Бритаев, Елбыздыко Цопанович (1881—1923) — осетинский драматург, отец народной артистки РСФСР Зарифы Бритаевой.
 Бритаев, Созырыко Аузбиевич (1892—1961) — осетинский писатель, переводчик и публицист.

 Бритаева, Зарифа Елбыздыкоевна (1919—2001) — советский и российский театральный режиссёр, педагог. Народная артистка РСФСР.